Henricus Puteanus (?– Venlo, 29 september 1625) was een Nederlands politicus. Hij was in 1602 en 1611 peijburgemeester van Venlo. 

In 1625, het jaar dat hij stierf, liet hij een rente van 114 Brabantse guldens na voor het opzetten van twee beurzen ten gunste van bloedverwanten, die hetzij aan de universiteit van Leuven, hetzij aan een andere universiteit studeerden. Aangezien hij dit bij beschikking deed, is het aannemelijk dat hij dit op zijn sterfbed deed.

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Venlo

Burgemeester van Venlo
Persoon in de Nederlanden in de 16e eeuw
Persoon in de Nederlanden in de 17e eeuw